Матра ( или Matra) е бивш конструктор от Формула 1, създаден от едноименната френска компания, занимаваща се с производство на автомобили и велосипеди, телекомуникации и др. От 1994 г. компанията е част от Lagardère Group и не съществува като самостоятелна организация. В средата на 60-те години Matra постига значителни успехи във Формула 3 и Формула 2. Участва и в състезанието за издръжливост 24-те часа на Льо Ман.

Матра като отбор от Формула 1 
През 1969 г. е Световен шампион във Формула 1 при конструкторите. С болид Матра МС 80 и с двигател Косуърт Джеки Стюарт става за пръв път световен шампион при пилотите. През тази година Матра започва съвместна работа с Кен Тирел, който става ръководител на отбора Matra International. От 1970 г. Тирел Рейсинг участват самостоятелно във Формула 1.

Матра като доставчик на двигатели във Формула 1 
Матра доставя двигатели в периода 1968 – 1982 години във Формула 1, като има и три победи. Резултати като доставчик на двигатели:
 3 победи
 4 пол позишъна
 5 най-бързи обиколки
 24 подиума
 125 участия

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за Матра

Двигатели доставяни за Матра

Гуми доставяни за Матра

Победи на Матра във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Производители на двигатели във Формула 1
Автомобилен спорт във Франция
Производители на МПС във Франция
Основани във Франция през 1945 година